Die Erste Bank Open 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. Oktober 2015 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open sowie in Moskau der Kremlin Cup gespielt. Die Erste Bank Open zählten zur Kategorie ATP World Tour 500.

Titelverteidiger im Einzel war Andy Murray, im Doppel die Paarung Jürgen Melzer und Philipp Petzschner.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. bis 18. Oktober 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 101 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 95 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 93 kB)

ATP World Tour 2015
2015